Naumann kan som auktorsförkortning betyda:

 Clas Michael Naumann
 Dieter Naumann
 Ian D. Naumann
 Johann Friedrich Naumann
 Stefan Naumann
 Einar Christian Leonard Naumann

Robotskapade auktorsförkortningar